Green signifie vert en anglais.

Musique

Chanson 

 , chanson de Brendan James présente sur l'album  sorti le .

Albums 

 , album de B'z sorti le  ;
 , album de Forbidden (groupe) sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de World Music de Michaël Cavalier sorti le en 2004 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de John Paul Young (chanteur) sorti le  ;
 , album de Ray LaMontagne sorti le  ;
 , album de R.E.M. sorti le  ;
 , album de Steve Hillage sorti en .

Film 
 Green, moyen-métrage de Patrick Rouxel sorti en 2009.

Littérature 
 Green, poème de Paul Verlaine qui fait partie du recueil Romances sans paroles

Nom de famille

A-B 
 A.C. Green (1963-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Adolph Green (1914-2002), parolier américain ;
 Al Green (1946-), chanteur américain ;
 Al Green (1947-), homme politique américain ;
 Alan Green (1906-1975), publicitaire et écrivain américain ;
 Alexandra Green (1992-), joueuse de basket-ball camerounaise ;
 Alfred E. Green (1889-1960), réalisateur américain ;
 Alice Stopford Green (1847-1929), historienne et femme politique irlandaise
 André Green (1927-2012), psychanalyste français ;
 Andre Green (né en 1988), footballeur anglais ;
 Andrew Green (1941-), diplomate britannique ;
 Andy Green (1962-), pilote automobile britannique ;
 Andrew Haswell Green (1820-1903), président de la commission de Central Park à New York ;
 Anna Green (1990-), footballeuse néo-zélandaise ;
 Anna Katharine Green (1846-1935), autrice américaine de roman policier ;
 Anne Green (1891-1979), femme de lettres américaine
 Anne Green (1899-1979), scénariste américaine
 Ben Joseph Green (1977-), mathématicien britannique ;
 Bennie Green (1923-1977), tromboniste américain ;
  (1927-1998), saxophoniste et animateur radio britannique ;
 Benny Green (1963-), pianiste américain ;
 Brendan Green (1986-), biathlète canadien ;

C-F 
 Cecil Green (1919-1951), pilote automobile américain ;
 Cecil Howard Green (1900-2003), géophysicien et homme d’affaires américain ;
 
 Charlie Green (1900?-1936), tromboniste de jazz ;
 Chelsea Green (1991-), catcheuse canadienne ;
 
 
 Cliff Green (1934-2020), scénariste australien ;
 Constance McLaughlin Green (1897-1975), historienne américaine ;
 
 
 Dave Green (1983-), réalisateur américain ;
 David A. Green (1959-), astronome britannique ;
 Debbie Green (née en 1958), joueuse de volley-ball américaine ;
 Dennis Green (1931-2018), kayakiste australien ;
 
 Draymond Green (1990-), joueur de basket-ball américain ;
  (1791-1875), politicien américain ;
 
 Emma Green (1984-), athlète suédoise ;
 Eric Green (1878-1972), joueur de hockey sur gazon britannique ;
 Erick Green (1991-), joueur de basket-ball américain ;
 Ernest Green (1882-1947), statisticien et historien canadien ;
 Étienne Green (2000-), footballeur franco-britannique ;
 Eugène Green (1947-), cinéaste, écrivain et dramaturge français ;
 Eva Green (1980-), actrice française ;

G-J 
 Garard Green (1924-2004), acteur britannique ;
 George Green (1793-1841), physicien britannique ;
 George Green Foster (1860-1931), avocat, homme d'affaires et politicien anglo-québécois ;
 George Dawes Green (1954-), auteur américain de roman policier ;
  (1901-1980), footballeur international britannique ;
 Gerald Green, (1986-), basketteur américain ;
 Gilbert Green (1914-1984), acteur américain ;
 Grant Green (1935-1979), guitariste américain de jazz ;
 Gustavo Green, (1878-?), footballeur espagnol ;
 Herbert Green (1920-1999), physicien anglo-australien ;
 Hilton A. Green (1929-2013), producteur de cinéma américain ;
 Howard Green (1979-), joueur américain de football américain ;
  (1895-1989), homme politique canadien ;
 Howard J. Green (1893-1965), scénariste et producteur américain ;
 Jacob Green (1790-1841), naturaliste américain ;
 Jalen Green (2002-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 James Alexander Green (1926-2014), mathématicien britannique, spécialiste de théorie des représentations et lauréat 2001 de la médaille De Morgan ;
 James L. Green (19?-), physicien américain ;
 JaMychal Green (1990-), joueur de basket-ball américain ;
 Jeff Green (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 
 Joseph Green (1846 - 1923), joueur de rugby anglais ;
 Joseph Reynolds Green (1848-1914), botaniste britannique ;
 Josie Green (1993-), footballeuse galloise ;
 
 Julian Green (1995-), footballeur américain ;
 Julien Green (1900-1998), écrivain français d'origine américaine ;
 June Barrow-Green (1953-), historienne des mathématiques britannique ;
 Justin Green (1945-2022), auteur américain de comics underground ;
  (né en 1947), bassiste, chanteur et compositeur britannique (Herman’s Hermits) ;

L-Q 
 Kayleigh Green (1989-), footballeuse galloise ;
 Ken Green (1924-2001), footballeur britannique ;
 Laci Green (1989-), vlogeuse et éducatrice sexuelle américaine ;
 Leford Green (1986-), athlète jamaïcain ;
 Lili Green (1885-1977), danseuse classique et professeure de danse néerlandaise ;
 Lionel Green (1994-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Litterial Green (1970-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Margo Green (1972-), joueuse de squash canadienne ;
 María del Rosario Gloria Green Macías (1941-2017), économiste mexicaine ;
 Marques Green (1982-), joueur de basket-ball américain naturalisé macédonien ;
 Martin Green (1948-), professeur australien ;
 Martyn Green (1899-1975), acteur et producteur britannique ;
 Mary-Pat Green (1951-), actrice américaine ;
 
 Melville Green (1922-1979), physicien américain ;
 Micky Green (1985-), chanteuse, autrice, compositrice, de pop australienne ;
 Morton Green (1917-2003), paléontologue américain ;
 Nathaniel Everett Green (1823-1899), peintre, professeur et astronome britannique ;
 Nicholas Green (1967-), rameur australien
 Norman Green (1954-), auteur américain de roman policier ;
 Paul Green (1983-), footballeur international irlandais ;
 Paul E. Green (1927-2012), statisticien américain ;
  (1868-1934), entraîneur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Philip Green (1911-1982), compositeur, arrangeur et chef d'orchestre britannique ;

R-Z 
 Red Green (1899-1966), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Rick Green (1953-), scénariste, acteur et réalisateur canadien ;
 Rick Green (1956-), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Robert Green (1980-), footballeur britannique ;
 Rodarius Marcell Green (né en 1998), dit Rod Wave, rappeur et chanteur américain ;
 Roland Green (1885-1947), homme politique australien ;
 Rylie Green, chercheuse australienne ;
 Seth Green (1974-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste de films et de comics américain ;
 Shields Green (1836-1859), esclave devenu abolitioniste américain ;
 Simon R. Green (1955-), écrivain britannique ;
 Stanley Green (1915-1993), homme-sandwich londonien ;
 Stanley Greene (1949-2017), reporter-photographe américain
 
 Steven Dale Green (1985-), criminel de guerre américain ;
 Sylvain Green (1954-2021), acteur français ;
 Ted Green (1940-2019), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Tom Green (né en 1971), scénariste, acteur, compositeur et réalisateur canadien ;
 Tommie Green (1956-2015), joueur de basket-ball américain ;
 Tyrone Green (1998-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Urbie Green (1926-2018), tromboniste américain de jazz ;
 Victor Hugo Green (1892-1960), Afro-Américain, spécialiste de la littérature de voyage et éditeur
 Walon Green (1936-), producteur, scénariste américain, aussi réalisateur et directeur de la photographie ;
 William Green (1873-1952), syndicaliste américain ;
 William Green (1979-), joueur américain de football américain ;
 William Spotswood Green (1847-1919), biologiste marin britannique ;
 Yaniv Green (1980-), joueur de basket-ball israélien.

Dans la fiction 
 Rachel Green, personnage fictif de la série télévisée Friends ;

Pseudonyme 

 Moh Green (1982-), disc jockey et producteur franco-algérien ;
 Sylvain Green (nom de scène de Sylvain Chamarande), acteur français ;
 Professor Green (1983-), rappeur britannique.

Toponyme 

 Aley Green, hameau situé dans le comté de Bedfordshire, en Angleterre ;
 Green, ville américaine située au Kansas ;
 Green, ville de l'Ohio, aux États-Unis.

Autres 
 green.ch, fournisseur d'accès internet Suisse
 Green, au golf, zone de gazon tondu ras de forme approximativement circulaire où se trouve le trou
 Green's Bridge, une passerelle au-dessus de la Nore à Kilkenny

Personnages fictifs 
 Green, personnage de Star Trek
 Green, rival du protagoniste des jeux vidéo Pokémon Rouge et Bleu et Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille
 Kelly Green, héroïne de la bande dessinée du même nom, par Stan Drake et Leonard Starr

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme anglais